Mechy – przełęcz w Tatrach
 Mechy – szczyt w masywie Pilska
 przełęcz Mechy – przełęcz w masywie Pilska
 Mechy – przysiółek w gminie Kraszewice w województwie wielkopolskim